Список альбомов №1 в США в 1986 году (#1 1986 Billboard 200) включает альбомы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки каждую из 52 недель 1986 года по данным старейшего музыкального журнала США Billboard.

История 
 14 недель на № 1 был альбом Whitney Houston американской певицы Уитни Хьюстон.

Список 1986 года

См. также 
 Лучшие синглы США 1986 года по версии Billboard
 Список синглов № 1 в США в 1986 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 1986 года
Списки альбомов № 1 в США (Billboard)
Списки альбомов № 1 1986 года